Il doppio del torneo di tennis Napa Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chris Mayotte e Richard Meyer che hanno battuto in finale Tracy Delatte e John Hayes 6-3, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Colin Dibley /  Bruce Manson (semifinali)
 Anand Amritraj /  John Lloyd (primo turno)

 Ross Case /  Phil Dent (primo turno)
 Billy Martin /  Terry Moor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Napa Open 1981